Topkapıpaleis
 Topkapi (film)
 Topkapi (single), een single van Mariska Veres
 Topkapi (label), een platenlabel
 Topkapi Films, een filmproductiemaatschappij in Amsterdam